Martin Luther poate fi:
 Martin Luther (1483–1546), pastor și teolog german
 Martin Luther King, activist și luptător pentru drepturile civile ale persoanelor de culoare
 Martin Luther (diplomat) (1895–1945), diplomat german între 1940–1945
 Martin Luther McCoy (born 1970), cântăreț soul, cantautor, muzician, producător și actor
 Martin Luther (film din 1923), film istoric mut, german, din 1923 silent
 Martin Luther (film din 1953), film biografic din 1953
 Martin Luther (Rietschel), operă de artă publică din 1884 a artistului german Ernst Rietschel